Goeze ist der Familienname folgender Personen:
 Edmund Goeze (1839–1929), deutscher Gärtner, Botaniker und Herausgeber der Hamburger Garten- und Blumenzeitung
 Johann Melchior Goeze (Domprediger) (1658–1727), lutherischer Theologe und Großvater der Brüder
 Johann Melchior Goeze  (1717–1786), lutherischer Theologe und Gegner Lessings
 Johann August Ephraim Goeze (1731–1793), deutscher Pastor und Zoologe
 Zacharias Goeze (1662–1729), Rektor des Ratsgymnasiums Osnabrück und Verfasser regionalhistorischer Schriften